Орджонікідзевський район — назва ряду адміністративно-територіальних районів у Росії. Також, колишня (радянська) назва деяких міських районів в Україні.

Орджонікідзевський район — район у місті Єкатеринбург
 Орджонікідзевський район — район у місті Карачаєвськ
 Орджонікідзевський район — район у місті Магнітогорськ
 Орджонікідзевський район — район у місті Новокузнецьк
 Орджонікідзевський район — район у місті Перм
 Орджонікідзевський район — район у місті Уфа
 Орджонікідзевський район — район у Республіці Хакасія

Колишні райони міст:
 Орджонікідзевський район — колишня назва (до 19 лютого 2016 року) Вознесенівського району в місті Запоріжжя
 Орджонікідзевський район — колишня назва (до 2 лютого 2016 року) Індустріального району в місті Харків
 Орджонікідзевський район — колишня назва (до 28 січня 2016 року) Лівобережного району у місті Маріуполь
 Орджонікідзевський район — колишня назва (до 1944 року; до 1959 Єнакіївський) Дебальцівського району Сталінської області, ліквідованого 1960 року.